Hemmatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hemmatjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (3,7 ha)
Hemmatjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,

Se även
Hemtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn